Vojtěch Vágai může být:

 Vojtěch Vágai starší (1958–2011) – první romský duchovní v České republice, trvalý jáhen
 Vojtěch Vágai mladší (* 1984) – český římskokatolický kněz, syn předešlého